Rabanser ist der Familienname folgender Personen:

 Charly Rabanser (* 1954), österreichischer Schauspieler, Regisseur und Kulturschaffender
 Edmondo Rabanser (1936–2016), italienischer Eishockeyspieler und -trainer
 Ivo Rabanser (* 1970), italienischer Kletterer, Bergführer und Buchautor
 Norbert Rabanser (* 1970), österreichischer Schlagzeuger und Komponist

Siehe auch:

 Der Fall Rabanser, deutscher Kriminalfilm von Kurt Hoffmann (1950)